Rutelli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Rutelli (* 1954), italienischer Politiker
 Mario Rutelli (1859–1941), italienischer Bildhauer und Bronzegießer